Orlov kan syfta på:

 Orlov – avsked ur en tjänst eller också ledighet, tillåtelse att resa bort
 Orlov (släkt) – en rysk adelsätt
 Orlov (efternamn) – ett ryskt efternamn
 Orlovdiamanten – en rosenstensslipad indisk diamant